De grappen van Lambik 6 (nieuwe reeks)
 De grappen van Lambik 6 (oude reeks)